

Patronyme 

 Mohamed Haouas (1994-), rugbyman français.

Pseudonyme 

 Messaoud Boukadoum dit Haouas Boukadoum ou encore Si El Haouas (1910-2007), personnalité politique algérienne.
 Ahmed Ben Abderrazak Hamouda dit Colonel Si El Haouès ou encore Colonel Si El Haouas (1923-1959), colonel de l'Armée de libération nationale (ALN) pendant la guerre d'indépendance algérienne.